przewodnik (botanika)
 przewodnik elektryczny
 przewodnik (publikacja)
 przewodnik (stopień harcerski)
 przewodnik turystyczny (zawód)
 przewodnik tatrzański
 przewodnik turystyczny górski
 przewodnik turystyczny miejski
 przewodnik turystyczny terenowy
 Prewodnik – skała na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Przewodnik – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Warlubie
 Przewodnik Katolicki – tygodnik religijno-społeczny